Illats (Ilats en gascon) est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de la Gironde en région Nouvelle-Aquitaine.

Ses habitants sont appelés les Illadais.

Géographie

Localisation 
Commune de l'aire d'attraction de Bordeaux située dans le vignoble des Graves en limite de la forêt des Landes, la commune se trouve, par la route, à  au sud-est de Bordeaux, chef-lieu du département, à  au nord-ouest de Langon, chef-lieu d'arrondissement, et à  au sud de Podensac, ancien chef-lieu de canton.

Communes limitrophes 

Les communes limitrophes en sont Podensac au nord-nord-est, Cérons au nord-est, Barsac à l'est, Pujols-sur-Ciron au sud-est, Landiras au sud-ouest, Saint-Michel-de-Rieufret à l'ouest et Virelade au nord-ouest.

Géologie et relief 
La superficie de la commune est de  ; son altitude varie de .

Hydrographie 
La commune est arrosée par la Gargalle un affluent de la Garonne.

Climat 
Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs.

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat complétée par des études régionales prévoit en effet que la  température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Sauternes », sur la commune de Sauternes, mise en service en 1896 et qui se trouve à  à vol d'oiseau, où la température moyenne annuelle est de  et la hauteur de précipitations de  pour la période 1981-2010.
Sur la station météorologique historique la plus proche, « Bordeaux-Mérignac », sur la commune de Mérignac, mise en service en 1920 et à , la température moyenne annuelle évolue de  pour la période 1971-2000, à  pour 1981-2010, puis à  pour 1991-2020.

Urbanisme

Typologie 
Illats est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee.

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Bordeaux, dont elle est une commune de la couronne. Cette aire, qui regroupe , est catégorisée dans les aires de  ou plus (hors Paris).

Occupation des sols 

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (70,5 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (75,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : 
forêts (63,4 %), cultures permanentes (21,7 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (7,1 %), zones urbanisées (2,2 %), prairies (1,7 %), zones agricoles hétérogènes (1,7 %), mines, décharges et chantiers (1,2 %), terres arables (0,9 %).

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui).

Voies de communication et transports 

La principale voie de communication routière qui traverse le village est la route départementale D11 qui mène vers le nord à l'accès à l'autoroute A62 puis à Podensac et vers le sud à Landiras et au-delà à Saint-Symphorien au sud-ouest et à Villandraut au sud-est. La petite route départementale D125 qui commence au sud du village mène vers le sud-ouest à Guillos. La route départementale D109 traverse également le village et mène vers le nord-ouest à Saint-Michel-de-Rieufret et vers le sud-est à Pujols-sur-Ciron. Commençant au nord du village, la route départementale D118 permet de rejoindre Barsac vers l'est.
L'accès à l'autoroute A62 (Bordeaux-Toulouse) le plus proche est celui de  qui se trouve sur le territoire communal et est distant de  du village vers le nord.
L'accès  à l'autoroute A65 (Langon-Pau) se situe à  vers le sud-est.

La gare SNCF la plus proche est celle, distante de  vers l'est, de Barsac sur la ligne Bordeaux-Sète du TER Aquitaine. Celle de  Langon, offrant plus de trafic, se trouve à  vers le sud-est.

Risques majeurs 
Le territoire de la commune d'Illats est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts et séisme (sismicité très faible). Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle.

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1999, 2009 et 2020.

Illats est exposée au risque de feu de forêt. Depuis le , les départements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne disposent d’un règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies. Ce règlement vise à mieux prévenir les incendies de forêt, à faciliter les interventions des services et à limiter les conséquences, que ce soit par le débroussaillement, la limitation de l’apport du feu ou la réglementation des activités en forêt. Il définit en particulier cinq niveaux de vigilance croissants auxquels sont associés différentes mesures.

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. La totalité de la commune est en aléa moyen ou fort (67,4 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les  dénombrés sur la commune en 2019,  sont en en aléa moyen ou fort, soit 100 %, à comparer aux 84 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM.

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune.

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 2005 et par des mouvements de terrain en 1999.

Toponymie

Histoire 

Pour l'état de la commune au , voir l'ouvrage de Jacques Baurein.

À la Révolution, la paroisse Saint-Laurent d'Illats, annexe de Saint-Vincent de Podensac, forme la commune d'Illats.

Héraldique

Politique et administration

Démographie

Lieux et monuments 
  Située au centre du village, l’église Saint-Laurent, construite initialement aux  et s, augmentée  et remaniée aux  et , présente une nef unique terminée par une abside en hémicycle voûtée en cul-de-four et deux petites chapelles latérales qui forment un embryon de transept. Elle a été classée monument historique en 1925 pour son portail et en totalité en 1986.
 Un lavoir, qui date du milieu du , se trouve au lieu-dit La Fontaine. Le lavoir est inscrit à l'I.G.P.C.

Personnalités liées à la commune

Illats autrefois

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des communes de la Gironde
 Communauté de communes Convergence Garonne

Liens externes 

 
 
 
 
 Résultats du recensement de la population d'Illats sur le site de l'INSEE, consulté le .
 
 Illats sur le site de l'Institut géographique national
 Sur le site d'Information des Citoyens ILLADAIS on peut lire un mémoire de la vie de la commune par un ancien habitant, André Ducos

Notes et références

Notes et cartes 
 Notes

 Cartes

Références 

Commune en Gironde
Commune dans l'arrondissement de Langon (Gironde)
Commune dans la communauté de communes Convergence Garonne
Aire urbaine de Bordeaux
Aire d'attraction de Bordeaux